Charles Robert George Innes-Ker, Marquês de Bowmont e Cessford (18 de fevereiro de 1981) é o filho mais velho de Guy Innes-Ker, 10° Duque de Roxburghe e de sua primeira esposa, Lady Jane Grosvenor, uma filha do 5° Duque de Westminster.

Lord Bowmont foi educado em Eton College e na Universidade de Newcastle. Treinou na Real Academia Militar de Sandhurst até dezembro de 2004 e, atualmente, está servindo no regimento de cavalaria Blues and Royals, em Windsor.

Em fevereiro de 2003, Lord Bowmont, herdeiro de £70 milhões de libras esterlinas, foi pego viajando no Tyne and Wear Metro sem pagar a passagem de £1 libra esterlina. Foi-lhe dado então um período de três semanas para pagar uma quantia de £10; caso ele não pagasse tal quantia, seu nome apareceria na "lista dos perdedores", publicada em pôsteres em todo o condado metropolitano de Tyne and Wear.

Filhos herdeiros de duques